Хилари Хан (; род. , Лексингтон, штат Виргиния) — американская скрипачка, трёхкратная обладательница Грэмми.

Начала играть на скрипке незадолго до своего четырёхлетия в школе при Консерватории Пибоди, занималась по методу Судзуки. Затем в 1984—1989 гг. училась у Клары Беркович, украинско-российского педагога, эмигрировавшей из СССР, и в 1990 г. поступила в Кёртисовский институт музыки в класс Яши Бродского.

Скрипка 

Хилари Хан играет на скрипке мастера Жана-Батиста Вийома. Этот  инструмент 1864 года является копией со скрипки Гварнери "Пушка" (Cannone Guarnerius), на которой играл Николо Паганини, и  обладает мощным, необыкновенно чистым и красивым звучанием

Дискография 
 Hilary Hahn Plays Bach (1997)
 Хилари Хан, скрипка
 Beethoven Violin Concerto / Bernstein Serenade (1999)
 Хилари Хан, скрипка
 Балтиморский симфонический оркестр
 David Zinman, дирижёр
 Grammy Nominee – Best Instrumental Soloist Performance with Orchestra
 Barber & Meyer Violin Concertos (2000)
 Хилари Хан, скрипка
 Сент-Полский камерный оркестр
 Hugh Wolff, дирижёр
 Brahms & Stravinsky Violin Concertos (2001)
 Хилари Хан, скрипка
 Академия Святого Мартина в полях
 Сэр Невилл Марринер, дирижёр
 Грэмми за лучшее инструментальное исполнение сольным(и) исполнителем(ми) (с оркестром)
 Mendelssohn & Shostakovich Concertos (2002)
 Хилари Хан, скрипка
 Филармонический оркестр Осло
 Марек Яновский и Hugh Wolff, дирижёры
 Bach Concertos (2003)
 Хилари Хан, скрипка
 Margaret Batjer, скрипка; Allan Vogel, гобой
 Лос-Анджелесский камерный оркестр
 Jeffrey Kahane, дирижёр
 The Village Motion Picture Soundtrack (2004)
 Hilary Hahn, featured violinist
 Музыка Джеймса Ньютона Ховарда
 Elgar: Violin Concerto; Vaughan Williams: The Lark Ascending (2004)
 Хилари Хан, скрипка
 Лондонский симфонический оркестр
 Колин Дэвис, дирижёр
 Mozart: Violin Sonatas K. 301, K. 304, K. 376 & K. 526 (2005)
 Хилари Хан, скрипка; Natalie Zhu, фортепьяно
 Альбом дебютировал на 7 месте хит-парада Billboard Classical Albums
 «To Russia My Homeland» с альбома Worlds Apart группы …And You Will Know Us by the Trail of Dead (2005)
 Paganini: Violin Concerto No. 1 / Spohr: Violin Concerto No. 8 – Gesangsszene (2006)
 Хилари Хан, скрипка
 Симфонический оркестр Шведского радио
 Эйдзи Оуэ, дирижёр
 «Witch's Web» c альбома So Divided группы …And You Will Know Us by the Trail of Dead (2006)
 Der Kleine Hörsaal – Die Geige mit Hilary Hahn (2007)
 Хирали Хан, рассказчик
 «Fork in the Road» и «Blue Part of the Windshield» c альбома Grand Forks Тома Броссо  (2007)
 Schoenberg: Violin Concerto; Sibelius: Violin Concerto (2008)
 Хилари Хан, скрипка
 Swedish Radio Symphony Orchestra
 Эса-Пекка Салонен, дирижёр
 Альбом дебютировал на 1 месте Billboard  Classical Albums, проведя на вершине 3 недели (став первым альбомом Шенберга, дебютировавшим на 1 месте)
 Грэмми за лучшее инструментальное исполнение сольным(и) исполнителем(ми) (с оркестром)
 Альбом был номинирован на Грэмми за лучший классический альбом
 Альбом занял 6 место в списке 10 лучших альбомов десятилетия журнала Newsweek.
 Bach: Violin & Voice
 Хилари Хан, скрипка; Кристина Шефер, сопрано; Matthias Goerne, баритон; Мюнхенский камерный оркестр
 Higdon & Tchaikovsky Violin Concertos (2010)
 Хилари Хан, скрипка
 Ливерпульский королевский филармонический оркестр
 Василий Петренко, дирижёр
 Charles Ives: Four Sonatas (2011)
 Хилари Хан, скрипка
 Валентина Лисица, фортепьяно
 Silfra (2012)
 Хилари Хан, скрипка
 Хаушка (aka Фолькер Бертельманн), подготовленное фортепиано
 In 27 Pieces: The Hilary Hahn Encores (2013)
 Хилари Хан, скрипка
 Cory Smythe, фортепиано

Примечания

Ссылки 

 

Академические музыканты США
Скрипачи США
Дети-музыканты
Лауреаты премии «Грэмми»
Выпускники Института Пибоди (Университет Джонса Хопкинса)
Выпускники Кёртисовского института музыки
Персоналии:Балтимор
Университет Джонса Хопкинса
Лауреаты Премии немецких музыкальных критиков‎